NBC Studios pode ser:
NBC Studios em Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos
NBC Studios em Burbank, Califórnia, Estados Unidos
NBC Towers em Chicago, Illinois, Estados Unidos

Desambiguação